Ла́йвли () — фамилия. Известные носители:
 Лайвли, Блейк (урожденная Блейк Эллендер Браун; род. 1987) — американская актриса и фотомодель.
 Лайвли, Джейсон (род. 1968) — американский актёр.
 Лайвли, Лори (род. 1966) — американская актриса и телевизионная соведущая.
 Лайвли, Пенелопа (род. 1933) — британская писательница.
 Лайвли, Робин (род. 1972) — американская актриса.
 Лайвли, Скотт (род. 1957) — американский юрист, проповедник, писатель, анти-ЛГБТ-активист и активист экс-гей-движения.
 Лайвли, Эрик (род. 1981) — американский актёр.
 Лайвли, Эрни (1947—2021) — американский актёр.

См. также 
 Лайвли-Айленд